Starodubzew () ist der Familienname folgender Personen:
 
 Dmitri Andrejewitsch Starodubzew (* 1986), russischer Leichtathlet 
 Stanislaw Starodubzew (* 1987), russischer Straßenradrennfahrer
 Wassili Alexandrowitsch Starodubzew (1931–2011), sowjetischer und russischer Politiker